Поя́рков — русская фамилия.

Известные носители 
 Поярков, Алексей Владимирович (1868 — ?) — священник, депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Поярков, Василий Данилович (? — ?) — русский землепроходец XVII века.
 Поярков, Виктор Алексеевич (в монашестве Иоанн; 1883—1933) — архиерей РПЦ, архиепископ Уфимский и Давлекановский.
 
 Поярков, Денис Владимирович (род. 1989) — российский футболист.
 Поярков, Никита Андреевич (? — ?) — русский дьяк.
 
 Поярков, Фёдор Владимирович (1851—1910) — военный врач, археолог, этнограф и антрополог, исследователь киргизского и казахского фольклора, составитель первого казахско-русского словаря, член ИРГО и ИМАО.
 Поярков, Эраст Фёдорович (1886—1955) — российский и советский учёный-энтомолог, профессор биологии, специалист по шелководству.
 Поярков, Юрий Михайлович (1937—2017) — советский волейболист.



См. также 
 
 Пояров, Василий Яковлевич (1909—1967) — советский военный деятель, генерал-майор.